Voortplanting kan zijn:
 Voortplanting (biologie), het proces voor het voortbrengen van nakomelingen
 Voortplanting (natuurkunde), het bewegen van golven zoals geluid door materie zoals lucht
 Propagatie (radio), het bewegen van radiogolven door de aardatmosfeer.